Rywalizacja w wadze lekkiej kobiet w boksie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana między 12 a 19 sierpnia na obiekcie Riocentro.

Do zawodów zgłoszonych zostało 12 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016